Die Liste der Nationalitätszeichen listet die für Kraftfahrzeuge vorgeschriebenen Nationalitätszeichen aller Länder auf.

Allgemeines 

Internationale Unterscheidungskennzeichen dienen der Zuordnung von Kfz zu ihrem Zulassungsland und müssen bei einer Fahrt ins Ausland bzw. außerhalb der EU am Fahrzeugheck angebracht sein. Sie sagen nichts über die Nationalität des Fahrzeughalters aus. Rechtliche Grundlagen sind das Genfer Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 19. September 1949 (Artikel 20 und Anhang 4) und das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 8. November 1968 (Artikel 37 und Anhang 3).

In Deutschland galt zudem § 2 Abs. 2 der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO): „Ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger müssen […] ein Nationalitätszeichen führen, das Artikel 5 und Anlage C des Internationalen Abkommens über Kraftfahrzeugverkehr vom 11. Oktober 1909 (RGBl. 1910 II S. 647) oder Artikel 37 und Anhang 3 des Übereinkommens über den Straßenverkehr vom 8. November 1968 (BGBl 1977 II S. 809) entsprechen muss“. Aktuell wird derselbe Sachverhalt in § 21 Abs. 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) normiert: „In einem anderen Staat zugelassene Fahrzeuge müssen außerdem das Unterscheidungszeichen des Zulassungsstaates führen, das Artikel 5 und Anlage C des Internationalen Abkommens vom 24. April 1926 über Kraftfahrzeugverkehr oder Artikel 37 in Verbindung mit Anhang 3 des Übereinkommens vom 8. November 1968 über den Straßenverkehr entsprechen muss.“ Das Internationale Abkommen über Kraftfahrzeugverkehr vom 24. April 1926 (RGBl. 1930 II S. 1234) stellt dabei die Überarbeitung des Internationalen Abkommens über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 11. Oktober 1909 dar, die auf der Pariser Konferenz vom 20. bis 24. April 1926 erarbeitet wurde.

In der Europäischen Union, im Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechtenstein und Norwegen), im EFTA-Staat Schweiz sowie in Beitrittsstaaten der Wiener Straßenverkehrskonvention benötigen Fahrzeuge kein Nationalitätszeichen, wenn am  linken Rand des Kennzeichens ein Unterscheidungszeichen integriert ist. Dies kann, muss aber nicht, das Eurokennzeichen sein.

Nicht jeder Staat hat ein eigenes internationales Unterscheidungszeichen. So steht der Republik China (Taiwan) und der Volksrepublik China nur das 1932 der damals noch ungeteilten chinesischen Republik zugeteilte Nationalitätszeichen „RC“ zur Verfügung, wie es für die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) mit dem Kennzeichen „D“ der Fall war, bevor 1974 das Kennzeichen „DDR“ geschaffen wurde. Nach dem Abkommen von 2004 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Güter- und Personenverkehrs, dem die Volksrepublik China, Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam angehören, benutzt die Volksrepublik China jedoch das ihr durch die ISO-3166-1-Kodierliste zugeordnete Kennzeichen CHN.

Erläuterungen zu den Listen 
* nicht-offizielle Abkürzung
** Verwechslung mit dem internationalen Kennzeichen für das Diplomatische Korps (CD; Abkürzung für französisch corps diplomatique) möglich

Liste der aktuellen Kennzeichen

Liste der veralteten oder nicht mehr in Verwendung stehenden Kennzeichen

Siehe auch 
 Diplomatenkennzeichen
 ISO-3166-1-Kodierliste
 Ländercode
 Liste der NATO-Ländercodes
 Liste der olympischen Mannschaftskürzel
 Vollständige Liste der Top-Level-Domains

Weblinks 

 Distinguishing signs used on vehicles in international traffic (PDF; 30 kB, englisch, 25. April 2012), auf unece.org
 Ovales Internationaux (französisch) auf plaque.free.fr, abgerufen am 8. August 2018

Einzelnachweise 

 
KfzNationalitatszeichen
Nationalitaetszeichen